Tvarožná può riferirsi a diversi toponimi:
Tvarožná, comune della Repubblica Ceca
Tvarožná, comune della Slovacchia